Tujska legija je oznaka za vojaško formacijo nedoločljive velikosti, ki je bila prvotno ustanovljena na ukaz monarha; moštvo so sestavljali tujci, ki niso bili njegovi podložniki, ampak so se borili na njegovi strani.

Po navadi so bile to čisto najemniške enote in edine stalne vojaške enote v državi. Več takih legij se je pojavilo pred 20. stoletjem, do danes pa sta se ohranili le dve (v Franciji in v Španiji).

Seznam 
 Kraljeva nemška legija (King's German Legion; Združeno kraljestvo)
 Francoska tujska legija (Légion Étrangère; Francija)
 Španska legija (La Legión Española; Španija)

Glej tudi 
 mednarodne brigade

Legije
Tujske enote